Lista conține orașele cu o populație de peste 9000 de locuitori, stabilit la recensământul de la 5 ianuarie 2000 și s-a stabilit aproximativ populația care ar trebui să fie în anul 2006.
Unitatea de adiministrație fiind numită aimag (provincie) în Mongolia.

Vezi și 
Provinciile Mongoliei

Orașe din Mongolia
Geografia Mongoliei